Джадд — фамилия:

 Джадд, Дональд (1928—1994) — американский скульптор и искусствовед.
 Джадд, Макс (1851—1906) — американский шахматист.
 Джадд, Наоми (1946—2022) — американская певица, автор песен, актриса.
 Джадд, Стив — английский профессиональный снукерист.
 Джадд, Эндрю (1492—1558) — английский купец, один из основателей Московской компании.
 Джадд, Эшли (род. 1968) — американская киноактриса.